

Titre 
 Comes (« compagnon », « associé de » en latin) désigne sous la Rome antique celui qui accompagne ou qui est associé à quelqu'un. Ce terme a également désigné sous le Bas-Empire romain un titre honorifique.
 Comes était rajouté en épithète d'un nom d'un héros ou d'une divinité usuellement mineure pour en souligner l'attachement. Comes pouvait également souligner le lignage.

Fonction 
 Comes, fonctionnaire militaire ou du fiscus impérial sous le Bas-Empire romain.
 Comes désigne ensuite un fonctionnaire sous l'administration mérovingienne, puis devient un titre qui évoluera en celui de comte.

Patronymes 

 Comès ou Didier Comès (1942-2013), nom de plume de Dieter Herman Comes, auteur belge de bande dessinée.
 Marcellinus Comes, chroniqueur du .

Toponymes 

 Comes, mot catalan (pluriel de coma) signifiant vallée, combe.
 Comes, ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Eus.

Sigles 
 COMES, Commissariat à l'énergie solaire, établissement public créé en 1978, qui a fusionné en 1982 avec l'AEE et le comité géothermie pour former l'AFME.
 COMES, Comité pour les métaux stratégiques.
 COMES, Comunità europea degli scrittori, fondée en 1960 par Giovanni Battista Angioletti (1896-1961), dont Giuseppe Ungaretti sera un temps président et Jean Tardieu responsable de la partie française.

Abréviation
Titre

en:Comes